Jardim Vera Cruz pode ser:
 Jardim Vera Cruz, bairro da cidade de Contagem
 Jardim Vera Cruz, bairro da cidade de São Paulo

Desambiguação